Ytterbium, een scheikundig element met atoomnummer 70, een zilverwit lanthanide

 een yottabyte, 1024 byte
 BSC Young Boys, een Zwitserse sportclub